Riogordo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ríogordo, ort, Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Riogordo (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar